Aleksander Zakrzewski (1799–1866) – polski kartograf i oficer
 Aleksander Zakrzewski (1894–1976) –  polski anatomopatolog
 Aleksander Zakrzewski (1907–1993) – polski fotografik i nauczyciel
 Aleksander Zakrzewski (1909–1985) – otorynolaryngolog i nauczyciel akademicki